Тондэмун — одни из восьми ворот Сеула.
 Тондэмун (рынок) — рынок в районе одноимённых ворот в Сеуле.
 Тондэмун (станция) — станция метро в Сеуле.
 Исторический и культурный парк Тондэмун — станция метро в Сеуле.
 Тондэмунгу — или Тондэмун, район Сеула.